Rogow (von sorbisch „rog“ für Horn, Winkel, Ecke) ist der sorbische Name folgender Orte:
 Horno (Forst (Lausitz)), Ortsteil von Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, entstand nach Umsiedlung von
 Horno (Jänschwalde), abgebaggerter Ortsteil von Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Ragow (Lübbenau/Spreewald), Ortsteil von Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Ragow (Ragow-Merz), Ortsteil von Ragow-Merz, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Rogow ist außerdem der Familienname der folgenden Personen:
 Alexander Nikolajewitsch Rogow (1956–2004), sowjetischer Kanute

Siehe auch
 Rogów